Сергей Алексеевич Попов: Попов, Сергей Алексеевич (род. 1944) — советский футболист.
 Попов, Сергей Алексеевич (род. 1948) — депутат Государственной думы.
 Попов, Сергей Алексеевич (род. 1966) — российский историк-униформолог.